USS San Juan hießen drei Schiffe der United States Navy, benannt nach der Stadt San Juan, Puerto Rico:

USS San Juan (SP-1352), ein Minensuchboot im Ersten Weltkrieg
USS San Juan (CL-54), ein leichter Kreuzer der Atlanta-Klasse, in Dienst von 1942 bis 1946
USS San Juan (SSN-751), ein U-Boot der Los-Angeles-Klasse, in Dienst seit 1988

San Juan
San Juan (Puerto Rico)